

Cinema 
 The One – film del 2001 diretto da James Wong
 The One – film del 2003 diretto da Ron Lagomarsino
 The One – film del 2011 diretto da Caytha Jentis
 The One – cortometraggio del 2022 diretto da Nina Dobrev

Letteratura
 The One – romanzo del 2014 di Kiera Cass

Musica 
 The One – cantante sudcoreano
 The One – album di Chubb Rock del 1991
 The One – singolo di Elton John del 1991
 The One – album di Elton John del 1992
 The One – singolo dei Backstreet Boys del 2000
 The One – singolo dei Foo Fighters del 2002
 The One – singolo di Shakira del 2003
 The One – DVD di Michael Jackson del 2004
 The One – EP degli Annihilator del 2004
 The One – album di Mondo Grosso del 2007
 The One – singolo di Kylie Minogue del 2008
 The One – singolo di Mary J. Blige del 2009
 The One – singolo dei The Chainsmokers del 2007
 The One – singolo di Medina del 2011
 The One – album degli Uverworld del 2012
 The One – singolo di Aneta Sablik del 2014
 The One – album di Trina del 2017
 The One – album di Yandel del 2019

Altro 
 The One – profumo di Dolce&Gabbana
 The One – rivista di videogiochi

Pagine correlate 
 The Ones